Лупул — фамилия. Известные носители:
 Гарри Лупул — профессиональный канадский хоккеист.
 Джеффри Лупул (род. 1983) — профессиональный канадский хоккеист.
 Манолий Лупул (1924—2019) — канадский историк.
 Василий Лупу (Лупул) — господарь Молдавского княжества с апреля 1634 года по 13 апреля 1653 года и с 8 мая по 16 июля 1653 года